Název Božtěšice má více sídel:
 Božtěšice (Strážov), část města Strážov v okrese Klatovy
 Božtěšice (Ústí nad Labem), část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem